Michael Joseph Jackson – cantautore e ballerino statunitense (1958-2009)
 Mick Jackson – cantautore britannico nato nel 1947
 Mick Jackson – regista e produttore televisivo britannico nato nel 1934
 Mike Jackson –  montatore 
 Michael Jackson – scrittore britannico (1942-2007)
 Michael Jackson – cestista statunitense nato nel 1964
 Mike Jackson – cestista statunitense nato nel 1949
 Mike Jackson – cestista statunitense nato nel 1956
 Mike Jackson –  calciatore scozzese nato nel 1939
 Michael Jackson Quiñónez  – calciatore ecuadoriano nato nel 1984
 Michael Jackson – giocatore di football americano statunitense nato nel 1957
 Mike Jackson –  militare britannico